Poschacher steht für:
 eine Industriellenfamilie aus Mauthausen, siehe Poschacher (Familie)
 Poschacher Brauerei, ehemalige Brauerei in Linz (Linzer Bier), Vorgänger und heutiger Sitz der Brau Union

Poschacher ist der Familienname folgender Personen

 Burgl Helbich-Poschacher (1929–2010), österreichische Wohltäterin
 Johann Wilhelm Poschacher von Arelshöh (1839–1910), österreichischer Eisenbahntechniker
 Josef Poschacher, österreichischer Unternehmer
 Leonhard Helbich-Poschacher (* 1955), österreichischer Jurist, Dachdeckermeister und Baustoffhändler
 Maria Louise Poschacher (1886–1965), österreichische akademische Bildhauerin und Architektin